Pensamento
Ou ainda:
Editora Pensamento-Cultrix - grupo editorial resultante da fusão das editoras brasileiras Pensamento e Cultrix
Crime de pensamento

Livros
Pensamentos (Pascal)

Ver também 

Desambiguação